José Cevallos puede referirse a:

José Francisco Cevallos Villavicencio (1971- ) Expresidente de Barcelona S. C. y exfutbolista.
José Cevallos Enríquez (1995-) futbolista ecuatoriano, hijo del anterior.
Pedro José Cevallos Fernández Salvador (1830-1892) presidente del Ecuador.
José Cevallos Cepeda (1831-1893) militar y político mexicano.
José Antonio Gutiérrez de Cevallos (1682-1745) obispo de Tucumán y arzobispo de Lima.